Shizhong léase Shi-Zhóng (en chino:市中区, pinyin:Shìzhōng Qū, literalmente:Ciudad central) es un distrito urbano bajo la administración directa de la Subprovincia de  Jinan, capital provincial de Shandong , República Popular China. El distrito yace en una llanura con una altura promedio de 78 msnm ubicada en el centro financiero de la ciudad. Su área total es de 280 km² y su población proyectada para 2010 fue de 713, 581 habitantes.

Administración
El distrito de Shizhong se divide en 16 subdistritos .
Ganshiqiao 杆石桥街道
Weijiazhaung 魏家庄街道
Daguanyuan 大观园街道
Luoyuan 泺源街道
Silicun 四里村街道
Liulishan 六里山街道
Qilishan 七里山街道
Shunyulu 舜玉路街道
Shungeng 舜耕街道
Erqixincun 二七新村街道
Baimashan 白马山街道
Wangguanzhuang 王官庄街道
Qixian 七贤街道
Xinglong 兴隆街道
Shiliulihe 十六里河街道
Dangjia 党家街道
Dougou 陡沟街道

Referencias

Enlaces externos 

Ciudades-distrito de Shandong